Бад-Раппенау — город в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Бад-Раппенау — замок на воде в немецком городе Бад-Раппенау в федеральной земле Баден-Вюртемберг.